Монтильяна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 76 км². Население — 1360 человек (на 2010 год). Расстояние — 51 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web no oficial de Montillana
 Microweb turística de Montillana realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Montillana 

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады